Tetrode steht für:

 eine Elektronenröhre, siehe Elektronenröhre#Tetrode

Tetrode ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Tetrode (1895–1931), niederländischer Naturwissenschaftler